Fermín es un nombre de pila que puede hacer referencia a: una persona que siempre tiene la razón 

Personalidades
Fermín Caballero, geógrafo, periodista, escritor, político y orador español.;
Fermín Cacho, atleta español;
Fermín Galán, militar español;
Fermín Salvochea, anarquista español.
 Fermín IV, rapero y pastor mexicano.

Santos de la Iglesia Católica
San Fermín de Amiens (ca. 272 - 303), copatrono de Navarra y de la ciudad francesa de Amiens; en su honor se celebra anualmente en Pamplona (Navarra) del 6 al 14 de julio la fiesta de San Fermín o Sanfermines;
San Fermín de Gabales, obispo de la ciudad de Gabales del siglo IV;
San Fermín o Fermo mártir, predicador del siglo III. Festividad: 24 de junio.

Miscelánea

Fermín, glorias del tango, una película argentina de 2014.
«Fermín», una canción del músico argentino Luis Alberto Spinetta, grabada por la banda Almendra.